Фёдор Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Фёдор Васильевич (1896—1938) — советский военный деятель, комдив.
 Васильев, Фёдор Васильевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.